Аретинский — фамилия; имеет женскую форму Аретинская. Может также выступать в качестве уточняющего топонимического прозвища.
 Аретинский, Александр Николаевич (в монашестве Серафим; 1812—1886) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Задонский.

Прочее 
 Гвидо Аретинский (ок. 990—ок. 1050) — средневековый итальянский теоретик музыки, монах-бенедиктинец.